

Patronyme 

 Anne de Valenti-Montet (née en 1912), photographe, poète et écrivain suisse ;
 Dino Valenti ou Dino Valente (1943-1994), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Erminio Valenti (1564-1608), cardinal italien ;
 Fernando Valenti (1926-1990), claveciniste américain ;
 Jack Valenti (1921-2007), personnalité américaine ;
Lautaro Valenti (né en 1999), footballeur argentin ;
 Ludovico Valenti (1695-1763), cardinal italien ;
 Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808), cardinal italien ;
 Osvaldo Valenti (1906-1945), acteur italien ;
 Pino Valenti (1930-2018), scénariste, réalisateur et peintre italien ;
 Silvio Valenti-Gonzaga (1690-1756), cardinal italien.

Prénom 
Valentí est un prénom catalan.

Titres 

 Valenti, album de BoA.
 Valenti, chanson de l'album éponyme de BoA.